Verso (od łac. verso (folio) „stronica odwracana”) – w bibliologii i typografii to odwrotna (czytana jako kolejna po stronicy recto) stronica karty, zwykle oznaczona parzystą paginą. Zwana również stronicą drugą, lewą lub parzystą, jak też odwrotem.

Zobacz też 

 verte
 recto
 folio
 plano

Przypisy 

Typografia